Шестой этап Кубка мира по биатлону 2015/2016, проходил в итальянском городе Антерсельва (четверг, 21 января — воскресенье, 24 января 2016 года).

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 02:00).

Результаты

Женская спринтерская гонка 

 Протокол женской спринтерской гонки на сайте IBU

Мужская спринтерская гонка 

 Протокол мужской спринтерской гонки на сайте IBU

Женская гонка преследования 

 Протокол гонки на сайте IBU

Мужская гонка преследования 

 Протокол гонки на сайте IBU

Женская эстафета

Мужская эстафета

Примечания 

Кубок мира по биатлону 2015/2016